Zdravinje (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Zdravinje (miasto Prokuplje) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje